Christian Erndel ist der Name folgender Personen:

* Christian Friedrich Erndel (1683–1767), deutscher Generalmajor
 Christian Heinrich Erndel  (1676–1734), deutscher Mediziner